Thriller (genre), een genre fictieboeken en -films

Vernoemd
 Thriller (album), een album van Michael Jackson
 Thriller (nummer), het nummer van het gelijknamige album
 Thriller 25, een heruitgave van Michael Jacksons album Thriller
 Thriller (achtbaan), de oude naam voor de achtbaan Zonga in Six Flags Marine World
 Thriller (film), film van John Landis
 Thriller (2018), Amerikaanse film uit 2018 
 Thriller (Amerikaanse televisieserie) (1960-1962), ook bekend als Boris Karloff's Thriller
 Thriller (Britse televisieserie) (1973-1976)
 Thriller (stripblad), een Spaans stripblad